Champs kan syfta på:

 Champs, Aisne, fransk kommun i departementet Aisne
 Champs, Orne, fransk kommun i departementet Orne
 Champs, Puy-de-Dôme, fransk kommun i departementet Puy-de-Dôme
 Champs-Romain, fransk kommun i departementet Dordogne
 Champs-sur-Marne, fransk kommun i departementet Seine-et-Marne
 Champs-sur-Tarentaine-Marchal, fransk kommun i departementet Cantal
 Champs-sur-Yonne, fransk kommun i departementet Yonne
 Les Champs-de-Losque, fransk kommun i departementet Manche
 Les Champs-Géraux, fransk kommun i departementet Côtes-d'Armor